Nummer-et hits i Danmark i 1993 er en liste over de singler der lå nummer et på den danske singlehitliste i 1993. Den var udarbejdet af International Federation of the Phonographic Industry og Nielsen Soundscan, og udgivet af Music & Media.

Historie

Referencer

Se også 
 Musik i 1993

1993
Musik i 1993